Danilinho ist der Künstlername der folgenden Personen:
 Danilo Caçador (* 1985), brasilianischer Fußballspieler 
 Danilo Veron Bairros (* 1987), brasilianischer Fußballspieler